Venda bezeichnet

 eine Ethnie im südlichen Afrika, siehe Venda (Volk)
 ein früheres südafrikanisches Bantustan (Homeland), siehe Venda
 eine Sprache im südlichen Afrika, siehe Tshivenda (Venda)
 eine Kurzform des tschechischen Namens Václav (deutsch Wenzel)

Siehe auch:

 Venda Nova